Phaeomyias är ett fågelsläkte i familjen tyranner inom ordningen tättingar. Släktet omfattar här två arter med utbredning från Panama till norra Argentina:
 Musfärgad dvärgtyrann (P. murina)
 Tumbesdvärgtyrann (P. tumbezana)

Tumbesdvärgtyrann behandlas ofta som underart till musfärgad dvärgtyrann.

Referenser

Externa länkar

Tyranner
Fågelsläkten